Конститусьон () — город на северо-западе Уругвая, на территории департамента Сальто.

География 
Город находится в западной части департамента, на левом берегу реки Уругвай, на высоте 43 метров над уровнем моря.
Конститусьон расположен на расстоянии приблизительно 34 километров к северо-северо-востоку (NNE) от города Сальто, административного центра департамента и на расстоянии 443 километров к северо-северо-западу (NNW) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Конкордия.

История 
Конститусьон был основан 11 июля 1852 года как порт для трансграничной торговли с Аргентиной. Получил статус малого города (Villa) 14 июля 1977 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2844 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Constitución

Города Уругвая